Тэн Шанхуа́ (, р.1964) — китайский и американский учёный-информатик, лауреат престижных международных премий.

Биография 
Родился в 1964 году в Пекине.

В 1981 году он поступил Шанхайский университет транспорта, который закончил в 1985 году, получив степени сразу по двум направлениям — «Информатика» и «Электротехника». Так как он оказался в числе 18 лучших выпускников, то получил стипендию Всемирного Банка для продолжения образования за границей, и уже осенью 1985 года поступил в магистратуру в Университет Южной Калифорнии в США.

Во время учёбы в магистратуре он решил ряд открытых проблем в области параллельных алгоритмов и криптографии. В 1988 году его научный руководитель Гари Миллер сменил место работы на Университет Карнеги — Меллона, и Тэн Шанхуа тоже перевёлся туда. Там он в 1991 году он защитил диссертацию на степень Ph.D..

После этого он работал в Xerox PARC, Исследовательском центре Эймса, Intel, IBM Almaden Research Center, Akamai Technologies, Microsoft Research.

Последующие два десятилетия он совмещал занятия теоретической наукой с решением практических задач в самых разных отраслях. Обладатель пятнадцати патентов.

В 2002—2009 году был профессором Computer Science в Бостонском университете, а с 2009 года — в Университете Южной Калифорнии.

В 2003 году женился.

Награды 
 2008 и 2015 год — Премия Гёделя (с Дэниелем Спилменом).
 2009 год — Премия Фалкерсона (с Дэниелем Спилменом).
 2009 год — ACM Fellow

Избранные труды 
Совместно с Дэниелем Спилменом:

Примечания

Ссылки 
 
 Личная страничка Тэна Шанхуа на сайте USC Research Computing Facility
 Личная страничка  Тэна Шанхуа на сайте Computer Science Boston University

Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Инженерной школы Университета Южной Калифорнии
Лауреаты премии Гёделя
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Лауреаты премии Фалкерсона